Kirchplatz steht für:
 Kirchplatz (Düsseldorf), Platz in Düsseldorf
 Kirchplatz (Radebeul), Platz in Radebeul
 Kirchplatz (Trier), Platz in Trier-Pfalzel
 Kirchplatz Borui, deutscher Name von Boruja Kościelna, Ort in Polen

Siehe auch:

 U-Bahnhof Kirchplatz, U-Bahnhöfe
 Kirchenplatz
 Kirchplatzl, Ort in Tirol